Konare peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Конаре) :
Konare, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Konare, village bulgare de l'obchtina de Gourkovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.

Voir aussi